

Sigle 
 Follicle-stimulating hormone – Ormone follicolo-stimolante, un ormone prodotto dall'adenoipofisi

Codici 
 FSH – codice vettore ICAO di Flash Airlines